Acetileno
Metilidenecarbeno
Grupo vinilideno

Páginas de indexação de conjunto de fórmulas moleculares
Desambiguações de ciências